Le mot plate peut être employé comme :

Nom commun 
Une plate (poisson) plate ,est un poisson
 Une Plate (bateau), une embarcation à fond plat,
 Une plate, une petite lame de fer rivée, utilisée sur une armure. Souvent confondue avec l’armure de plaque dont elle n'a pourtant ni la forme ni l'usage.

Adjectif 
 plate est un adjectif français, féminin de plat
 eau plate, une eau non gazeuse.

Toponyme 

 Plate, ville de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Allemagne).

Patronyme 

  (1862-1937), zoologiste allemand.

Astronomie 
 (9158) Platè

Voir aussi 
 

Patronyme allemand